Сезон 2010/2011 стал для «Милана» 77-м в Чемпионате Италии. Это был первый сезон под руководством Массимилиано Аллегри, сменившего на посту главного тренера Леонардо. В первый же сезон под руководством нового тренера клуб стал чемпионом. В остальных соревнованиях клуб не преуспел: вылет в Кубке Италии на стадии 1/2 финала от «Палермо» и вылет в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала от «Тоттенхэма».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:22.500.000

Зима 

Убытки:4.200.000

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:18.500.000

Зима 

Прибыль: 3.000.000

Общие убытки: 26.700.000

Общая прибыль: 21.500.000

Разница: 5.200.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2010